Ben McLachlan och Jan-Lennard Struff var regerande mästare, men Struff valde att inte deltaga detta år.

McLachlan spelade detta år med Luke Bambridge och lyckades försvara titeln genom att besegra Marcus Daniell och Philipp Oswald med 7–6(7–3), 6–3 i finalen.

Seedning

Lottning

Lottning

Referenser

Externa länkar
 Lottning

ASB Classic 2020 – Herrdubbel
2020 – Herrdubbel